

Persone
 Antonio Rotondo – politico italiano
 Daniele Rotondo – giornalista italiano
 Emanuele Rotondo – cestista italiano
 Nunzio Rotondo – trombettista e compositore italiano
 Pablo Rotondo – arbitro di calcio argentino
 Paolo Rotondo – cestista italiano
 Paolo Rotondo – giocatore di calcio a 5 italiano
 Prosdocimo Rotondo – patriota italiano

Geografia
 Rotondo (Obliak) – isola adiacente a Curzola, Croazia 
 Rotondo (Obljak) – isola a sud di Isto e a ovest di Melada, Croazia
 Rotondo (Oblik) – isola a sud-est di Zlarino, Croazia
 Lago Rotondo – lago della Lombardia, Italia

Pagine correlate
 Paolo Rotondo
 Rotonda
 Rotondi (disambigua)